O termo Diferenciação pode ser usado em várias áreas, tais como:

 Derivada - função diferenciável
 Diferenciação automática
 Diferenciação celular - um processo celular.
 Diferenciação numérica

 Diferenciação (marketing) - a capacidade que uma empresa tem de ser percebida como diferente dos concorrentes.

 Diferenciação planetária - processo de separação dos planetas em camadas.
 Diferenciação do produto

Desambiguação